

Presentación previa 
El alemán Michael Berrer es el campeón de la primera edición del torneo tras vencer en la final al francés Nicolas Mahut por 1-6, 6-4, 6-3.

Cabezas de serie 

 Michaël Llodra (Semifinales)
 Nicolas Mahut (Final)
 Guillaume Rufin (Baja)
 Marc Gicquel (Segunda ronda)

<ol start="5">
  Frank Dancevic ''(Primera ronda)
  Illya Marchenko ''(Primera ronda)
  Dustin Brown ''(Cuartos de final)
  'Michael Berrer (Campeón)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Mouilleron-le-Captif 2013